Александр Михайлович Печень (род. 1956 г.) — российский спортсмен и организатор гонок на собачьих упряжках.

Он организовал первые гонки на собачьих упряжках на Камчатке в 1990 году. Вскоре после этого Печень стал организатором и главным судьей первых регулярных гонок на собачьих упряжках Берингия на Камчатке, которые проходили ежегодно с тех пор. В 1996 году он организовал первый Кубок Камчатки по собачьим упряжкам.

Печень является заслуженным спортсменом Камчатского края, активно выступает за развитие гонок на собачьих упряжках в России и за её пределами. Он принимал участие во многих международных соревнованиях и выступлениях, в том числе в Японии и Норвегии.

Печень также занимается разведением собак породы самоедская лайка, которые используются для участия в гонках на собачьих упряжках. Он разработал собственную методику выращивания и подготовки собак, которые помогли ему выиграть множество соревнований.

Печень Александр Михайлович внёс значительный вклад в развитие спорта на Камчатке, в частности, в развитие гонок на собачьих упряжках. Награждён многими наградами и званиями за спортивные достижения и вклад в развитие спорта в России.

Публикации

Примечания 

Кинологический спорт
Ездовой спорт
Спорт в Камчатском крае